Tiga kan syfta på:
 Tiga - en kanadensisk musikproducent.
 Tiga Race Cars - en brittisk biltillverkare av tävlingsbilar.
 The Independent Games Developers Association (känt som TIGA) - en spelorganisation inom spelutvecklare i Europa och Storbritannien.

Geografi

Indonesien 

 Desa Tiga, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Pulau Tiga (ö i Indonesien, Kalimantan Barat, lat 3,62, long 117,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar